

Famiglia Scarlatti
Scarlatti è il cognome di una famiglia di musicisti di origine siciliana, attivi tra il XVII e il XVIII secolo.

Alessandro Scarlatti – compositore della scuola musicale napoletana
Domenico Scarlatti – compositore e clavicembalista, sesto figlio di Alessandro Scarlatti
Giuseppe Scarlatti – compositore, nipote di Domenico Scarlatti
Pietro Filippo Scarlatti – compositore, figlio di Alessandro Scarlatti
Anna Maria Scarlatti – cantante, sorella di Alessandro Scarlatti
Francesco Scarlatti – compositore, fratello di Alessandro Scarlatti
Melchiorra Brigida Scarlatti – cantante, sorella di Alessandro Scarlatti
Tommaso Scarlatti – cantante tenore, fratello di Alessandro Scarlatti

Astronomia
6480 Scarlatti – asteroide del sistema solare
Scarlatti – cratere mercuriano

Altro
Giorgio Scarlatti – pilota di Formula 1
Scarlatti - Il thriller (Lady in White) – film statunitense del 1988, regia di Frank LaLoggia